Населені пункти в Чехії:

 Козоєди (Плзень-північ)
 Козоєди (Їчін)
 Козоєди (Прага-схід)
 Козоєди (Раковнік)